Чемпионат Швеции по футболу среди женщин 2013 () — 41-й по счёту чемпионат и 26-й по счёту под названием «Дамаллсвенскан». Первенство прошло с 13 апреля по 20 октября 2013 года. Чемпионский титул защищал футбольный клуб «Тюресо», в предыдущем сезоне завоевавший своё первое чемпионство в истории. Чемпионом страны в восьмой раз стал футбольный клуб «Мальмё».

Участники 

По итогам сезона 2012 года клубы «Юргорден» и АИК покинули Дамаллсвенскан, заняв два последних места в лиге. Команды «Суннано» и «Маллбаккен», напротив, вышли из второго по значимости дивизиона Элитэттана, заняв первое и второе места соответственно.

 *Согласно данным на информационной странице официального сайта Дамаллсвенскана.

Итоговая таблица

Игровая статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Швеции по футболу среди женщин